Hamburger Kammerspiele, théâtre de Hambourg
 Kammerspiele (Munich), théâtre de Munich

Voir aussi
 Kammerspiel, courant de l'histoire du théâtre et du cinéma allemand des années 1920